Baňa, een gemeente in Slowakije
 Bana (Hongarije), een gemeente in Hongarije
 Bana (departement), een departement van Burkina Faso
 Bana (plaats), een plaats in Indonesië
 Bana (zanger), een Kaapverdische zanger
 Eric Bana, een Australische filmacteur